Le nom Centaur (centaure en anglais) a été donné à plusieurs véhicules :
 Centaur, un char de combat britannique de la Seconde Guerre mondiale ;
 Centaur, une étage supérieur de fusée développé pour la NASA à partir de la fin des années 1950 ;
 Acme Centaur, un avion léger nord-américain ;
 , une classe de porte-avions britanniques ;
 AHS Centaur, un navire hôpital australien coulé par les Japonais lors de la Seconde Guerre mondiale ;
 , le nom de huit navires de guerre britanniques ;
 Westerly Centaur, un voilier de croisière côtière construit à près de 2500 exemplaires par Westerly Yachts.

Films et spectacles 
 Centaur, le titre original de Centaure, film kirghize réalisé par Aktan Arym Kubat, sorti en 2017 ;
 Centaur Theatre, un théâtre de Montréal

Maison d'édition 
 Centaur Publications, une maison d'édition de comic book américaine

Typographie 
 Centaur, une police d’écriture

Voir aussi